Az Csornomorec Odesza (ukránul: Футбольний клуб Чорноморець Одеса, magyar átírásban: Futbolnij Klub Csornomorec Odesza) egy ukrán labdarúgócsapat Odeszában, Ukrajnában. Szovjet időkben a klub neve több mint 30 évig Csernomorec Ogyessza (vagy a meghonosodott, hibásan átírt alakban Csernomorec Odessza volt). legnagyobb sikereit az ezredforduló környéken 1990-es évek első felében aratta, amikor kétszer hódította el az ukrán labdarúgókupát.

A klubot 1936-ban alapították, azonban csak 1958 óta viseli a Csornomorec (oroszul: Csernomorec, magyarul: feketetengeriek) nevet. A csapat hivatalos színei a fekete, kék és a fehér.

Korábbi nevei 
 1936–1940: Gyinamo Ogyessza
 1940–1941: Piscsevik Ogyessza
 1941–1944: Szpartak Ogyessza
 1944–1953: Piscsevik Ogyessza
 1953–1955: Metalurg Ogyessza
 1955–1958: Piscsevik Ogyessza
 1958–1992: Csernomorec Ogyessza

1992 óta jelenlegi nevén szerepel.

Története

Sikerei 
 Ukránkupa-győztes: 2 alkalommal (1992, 1994).

Korábbi eredmények 
{|class="wikitable" style="font-size: 90%;"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! Oszt.
! Hely
! J
! Gy
! D
! V
! Rg
! Kg
! P
!Ukrán kupa
!colspan=2|Európaikupák
!Megj.
|-
|align=center|1992
|align=center|I.
|align=center|5.
|align=center|18
|align=center|9
|align=center|7
|align=center|2
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|35
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1992–1993
|align=center|I.
|align=center bgcolor=#A67D3D|3.
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|4
|align=center|9
|align=center|31
|align=center|12
|align=center|38
|align=center|1/16
|align=center|KEK
|align=center|1. f.
|align=center|
|-
|align=center|1993–1994
|align=center|I.
|align=center bgcolor=#A67D3D|3.
|align=center|34
|align=center|20
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|52
|align=center|23
|align=center|48
|align=center bgcolor=gold|kupagyőztes
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|-
|align=center|1994–1995
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2.
|align=center|34
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|62
|align=center|29
|align=center|73
|align=center bgcolor=#A67D3D|elődöntős
|align=center|KEK
|align=center|1. f.
|align=center|
|-
|align=center|1995–1996
|align=center|I.
|align=center bgcolor=silver|2.
|align=center|34
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|56
|align=center|25
|align=center|73
|align=center|1/16
|align=center|U.K.
|align=center|2. f.
|align=center|
|-
|align=center|1996–1997
|align=center|II.
|align=center|7.
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|6
|align=center|12
|align=center|36
|align=center|31
|align=center|42
|align=center|negyeddöntős
|align=center|U.K.
|align=center|1. f.
|align=center|
|-
|align=center|1997–1998
|align=center|I.
|align=center|15.
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|14
|align=center|31
|align=center|39
|align=center|32
|align=center|negyeddöntős
|align=center|
|align=center|
|align=center bgcolor=red|Kiesett
|-
|align=center|1998–1999
|align=center|II.
|align=center bgcolor= silver|2.
|align=center|38
|align=center|25
|align=center|4
|align=center|9
|align=center|77
|align=center|38
|align=center|79
|align=center|1/64
|align=center|
|align=center|
|align=center bgcolor=lightgreen|Feljutott
|-
|align=center|1999–2000
|align=center|I.
|align=center|15.
|align=center|30
|align=center|6
|align=center|8
|align=center|16
|align=center|20
|align=center|50
|align=center|26
|align=center|1/16
|align=center|
|align=center|
|align=center bgcolor=red|Kiesett
|-
|align=center|2000–2001
|align=center|II.
|align=center|6.
|align=center|34
|align=center|17
|align=center|6
|align=center|11
|align=center|44
|align=center|28
|align=center|57
|align=center|nyolcaddöntős
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2001–2002
|align=center|II.
|align=center bgcolor= silver|2.
|align=center|34
|align=center|21
|align=center|4
|align=center|9
|align=center|48
|align=center|21
|align=center|67
|align=center|1/16
|align=center|
|align=center|
|align=center bgcolor=lightgreen|Feljutott
|-
|align=center|2002–2003
|align=center|I.
|align=center|8.
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|4
|align=center|16
|align=center|31
|align=center|45
|align=center|34
|align=center|1/16
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-|-
|align=center|2003–2004
|align=center|I.
|align=center|5.
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|12
|align=center|7
|align=center|38
|align=center|33
|align=center|45
|align=center bgcolor=#A67D3D|elődöntős
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2004–2005
|align=center|I.
|align=center|6.
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|6
|align=center|12
|align=center|29
|align=center|29
|align=center|42
|align=center|1/16
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2005–2006
|align=center|I.
|align=center bgcolor=#A67D3D|3.
|align=center|30
|align=center|13
|align=center|6
|align=center|11
|align=center|36
|align=center|31
|align=center|45
|align=center|1/16
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|2006–2007
|align=center|I.
|align=center|6.
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|36
|align=center|33
|align=center|41
|align=center|1/16
|align=center|U.K.
|align=center|1. f.
|align=center|
|-
|align=center|2007–2008
|align=center|I.
|align=center|7.
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|5
|align=center|14
|align=center|27
|align=center|33
|align=center|38
|align=center bgcolor=#A67D3D|elődöntős
|align=center|I.K.
|align=center|3. f.
|align=center|
|-
|align=center|2008–2009
|align=center|I.
|align=center|10.
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|2
|align=center|16
|align=center|34
|align=center|42
|align=center|32 
|align=center|1/16
|align=center|
|align=center|
|align=center|6 pont levonás
|}

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Csornomorec Odesza hivatalos honlapja 

Ukrán labdarúgócsapatok
1936-ban alapított labdarúgócsapatok